Lualaba – rzeka w Demokratycznej Republiki Konga
 Lualaba – prowincja Demokratycznej Republiki Konga